Slussbron kan syfta på:

 Slussbron, Göteborg – en bro över Vallgraven
 Slussbroarna –  i Stockholm mellan 1935 och 2016, se Slussen (1935)
 Slussbron –  i Stockholm efter 2020, även kallad Guldbron
 Slussbron, Södertälje – en klaffbro över Södertälje kanal
 Slussbron, Örebro – en bro över Svartån